Dýmavá kyselina může být:
 bílá dýmavá kyselina dusičná
 červená dýmavá kyselina dusičná
 dýmavá kyselina chlorovodíková – zhruba 38% roztok kyseliny chlorovodíkové
 Oleum – dýmavá kyselina sírová